Wilhelm Löw oder Wilhelm Loew ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Löw (Jurist) (1847–1922), deutscher Jurist und Übersetzer 
 Wilhelm von Löw, österreichischer Architekt 
 Wilhelm Löw (1869–1945), österreichischer Unternehmer, siehe Gustav und Wilhelm Löw
 Wilhelm Gustav Loew (1887–1977), deutscher Theologe und Arzt 
 Wilhelm von Löw zu Steinfurth (1805–1873), deutscher Gutsbesitzer und Politiker